Скиба Тетяна Іванівна ( 12 лютого 1997, с. Глібів, Україна) — українська журналістка, телеведуча.

Життєпис 
Тетяна Скиба народилася 12 лютого 1997 року в селі Глібів, нині Чортківського району Тернопільської области України.

Закінчила філологічний факультет Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Працює кореспонденткою та ведучою телекомпанії TV-4.

Відзнаки 
 «Честь професії» (2020) — у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події у локальному медіа».

Примітки

Посилання 

 

Випускники Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Українські журналісти
Українські телеведучі
Уродженці Чортківського району
Журналісти телекомпанії «TV-4»